Роберт Джозеф Рако (; родился 26 ноября 1989, Уинсор, Канада) — канадский , музыкант и модель. Роб является совладельцем Essex County Drums, компании-изготовителя пользовательских барабанов, которую он и его отец начали в 2005 году. Он известен своими ролями в сериале "Ривердейл", где он играет Хоакина Десантоса и "Сверхъестественное", где он играет Кларка Баркера.

Ранние годы 
Роберт Джозеф Рако родился в Уинсоре, Онтарио, в семье Линды де Паоли, визуального художника и учителя средней школы, и Джона Рако, инженера-строителя и строителя музыкальных барабанов. У него есть старшая сестра, Аргелия.

В детстве Рако проявлял невероятный интерес к игре на барабанах. В юности он профессионально гастролировал под руководством различных канадских музыкальных групп. Его восхищение актерским миром пришло по счастливой случайности после переезда в Лос-Анджелес, куда он приехал, чтобы продолжить большую музыкальную карьеру. Находясь там, он учился под интенсивной методической подготовкой легендарного актерского тренера Эрика Морриса.

Фильмография

Примечания

Ссылки